Кристофер Джон «Крис» Уикхем (Уикхэм, ; род. 18 мая 1950 года, Уэльс) — британский -медиевист, специалист по средневековой Италии. Доктор философии (1975), профессор Оксфордского университета (с 2005 года), член Британской академии (1998) и Национальной академии деи Линчеи.
Отмечен James Henry Breasted Prize (2006).

Биография 

В 1968—1975 годах учился в оксфордском Кэбл-колледже, где получил степень бакалавра в 1972 году и степень доктора философии в 1975 году; впоследствии его почётный член. Тема докторской диссертации — «Экономика и общество в Cеверной Тоскане VIII века» ().

С 1977 года преподаватель Бирмингемского университета, в 1995—2005 годах профессор.

С 2005 года Чичелийский профессор средневековой истории в Оксфордском университете и член Колледжа всех душ. В 2009—2012 годах был главой совета исторического факультета, а с сентября 2015 года — глава гуманитарного университетского блока подразделений.

Член Королевской академии наук и искусств Бельгии (2014). Экс-глава редколлегии Past & Present.

Лейборист (член партии), ранее состоял в итальянской партии Левые демократы.

Автор многочисленных трудов, редактор сборника «Марксистское историописание для XXI века», в котором анализируется состояние и перспективы марксистской историографии. Автор : Europe and the Mediterranean, 400-800 (Oxford Univ. Press, 2005) /Рецензия/, за которую удостоился James Henry Breasted Prize и Дойчеровской мемориальной премии (обе - 2006). Ныне член жюри последней.

Отвергает идею «азиатского» способа производства.

Супруга — профессор Бирмингемского университета , специалист по истории византийского искусства.

Научные труды 

 Economy and society in 8th century northern Tuscany  (1975)
 Early medieval Italy: central power and local society, 400—1000 (1981)
 The mountains and the city: the Tuscan Apennines in the early Middle Ages (1988)
 City and countryside in Late Medieval and Renaissance Italy: essays presented to Philip Jones edited by Trevor Dean and Chris Wickham. (1990)
 Land and power: studies in Italian and European social history, 400—1200 (1994)
 Community and clientele in twelfth-century Tuscany: the origins of the rural commune in the plain of Lucca (1998)
 Courts and conflict in twelfth-century Tuscany (2003)
 Framing the early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400—800 (2005)
 Marxist History-Writing for the Twenty-First Century (2007; редактор)
 The Inheritance Of Rome: A History of Europe from 400 to 1000 (2009)
 Medieval Rome (2014)
 Sleepwalking into a New World: The Emergence Italian City Communes in the Twelfth Century (2015)

На русском
 К. Уикхэм Что марксизм сделал для истории средневековья и что он еще может сделать? // Средние века. — 2007. — Вып. 68(1). — С. 36-55.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Колледжа Всех Душ
 
 А. Целунов. Проблема формационного перехода от Античности к Средневековью в современной марксистской историографии: некоторые соображения по поводу метода историка-марксиста Кристофера Уикхема // Скепсис

Выпускники Оксфордского университета
Профессора Оксфордского университета
Члены Академии деи Линчеи
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии
Медиевисты Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены партии «Левые демократы»
Историки-марксисты
Преподаватели Бирмингемского университета